Вандеві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на північ від Парижа, 7 км на південь від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 630 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1660,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Вандевіль
 Вандевіль на сайті французького Національного інституту географії
 Вандевіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вандевіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вандевіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вандевіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор